Mosh peut se référer à : 
 mosh (ou mosh Pit), un type de danse brutale des milieux punk ;
 Mosh, une chanson d'Eminem, de l'année 2004 ;
 Mosh (ou ), un logiciel réseau libre ;
 , un mannequin russo-américain née le .